Postbudet ringer altid to gange er titlen på flere værker:

 Postbudet ringer altid to gange (roman) – en roman fra 1934 af James M. Cain.
 Postbudet ringer altid to gange (film fra 1946) – filmatisering fra 1946 af romanen.
 Postbudet ringer altid to gange (film fra 1981) – filmatisering fra 1981 af romanen.